Het achterste deel van een dartpijl; zie Dart (pijl)

Literatuur
 Flight (roman), een roman van Michail Boelgakov
 Flight (verhaal), een kort verhaal van John Steinbeck

Films en series
 Flight (1929), een film uit 1929
 Flight (1995), een film uit 1995
 Flight (2012), een film uit 2012

Anders
 Flight (golf), een groep spelers die tegelijk spelen
 Flight (luchtmacht), een eenheid van de luchtmacht
 Flight (opera), een opera van Jonathan Dove
 Flight (paard), een Australisch renpaard
 Flight (Smith), een muziekcompositie
 Flight (strip), een stripreeks van Kazu Kibuishi